David Kellogg Lewis (filosoof)
David Lewis (atleet)
David Lewis (acteur)
David Lewis (cameraman)
David Lewis (producent)
David Lewis (psycholoog)
David Lewis (tennisser)
David Lewis (sportschutter)
David Lewis (zakenman)